Harem – w kulturach Bliskiego Wschodu, część domu zamieszkana przez kobiety
 Harem – gatunek anime lub mangi
 Harem – francuski film z 1985 roku
 Harem – amerykański film z 1986 roku